Мого́у (, , «могоу») — город в центральной части Мьянмы, на территории административного округа Мандалай. Входит в состав .

Географическое положение 
Город находится в северной части провинции, на расстоянии приблизительно 345 километров к северо-северо-востоку (NNE) от столицы страны Нейпьидо. Абсолютная высота — 1178 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 1983 года, население составляло 49 392 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В этническом составе населения преобладают бирманцы.

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Момей.

Полезные ископаемые 

Широкую известность Могоу приобрёл благодаря добываемым в его окрестностях рубинам, а также другим драгоценным и полудрагоценным камням.

Примечания 

Города Мьянмы
Мандалай (округ)